Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 4 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике